«Данк МакКаллум Мемориал Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему тренеру Западной хоккейной лиги.

Назван в честь Данка МакКаллума, тренировавшего «Брэндон Уит Кингз» в 1976-1981 годах и выигрывавший с ними Кубок Эда Чиновета в 1979 году.

Победители
Выделены тренеры, также получавшие в этом сезоне трофей «Брайан Килри Эворд».

1Выдавались отдельные награды для Восточного и Западного дивизионов.
2Два победителя по равенству голосов.

См. также
Брайан Килри Эворд (CHL)
Мэтт Лейдэн Трофи (OHL)
Рон Лапойнт Трофи (QMJHL)

Примечания 
2006–07 WHL Guide, pg. 195

Награды Западной хоккейной лиги